Millikan ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Andrews Millikan (1868–1953), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger
 Clark Blanchard Millikan (1903–1966), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur
 Ruth Millikan (* 1933), US-amerikanische Philosophin 

Millikan steht auch für:
 Millikan (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondrückseite

Siehe auch:
 Millikan-Versuch
 Milliken
 Milligan